Пинцберг () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Форххайм. Подчиняется управлению Госберг.  Население составляет 1926 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,33 км². Официальный код  —  09 4 74 158.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Баварии